Signature bezeichnet

 Signature (Album), Jazzalbum von Matthew Shipp (2019)
 Ecosse Signature, englisches Sportwagenmodell

Siehe auch:
 Signatur (Begriffsklärung)
 Signature Bridge
 Signature Aviation, britisches Dienstleistungsunternehmen im Luftfahrtsektor
 Signature-Modell, Musikinstrument mit dem Namen eines Musikers
 Signature Move, typische Bewegung einer Person